Stig Johansen (Kabelvåg, 13 de junho de 1972), é um futebolista norueguês que atua como atacante. Atualmente, joga pelo Bodø/Glimt.

Futebolistas da Noruega